Столбун:
 Столбун, Виктор Давыдович (1933—2003) — советский и российский деятель, разработавший вызывающую споры методику лечения от алкоголизма, шизофрении и других заболеваний, лидер коммуны, характеризуемой как «тоталитарная секта».
 Столбун, Давид Евсеевич (1912—1938) — советский стратонавт, нейрофизиолог.
 Столбун, Пётр Васильевич (1906—1964) — полный кавалер орден Славы, лишён всех званий и наград.
 Столбун, Сергей Николаевич (род. 1954) — советский и российский хоккеист. Тренер.

 Столбун — агрогородок в Ветковском районе Гомельской области Белоруссии.